Chinampa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chinampa de Gorostiza (ort), Veracruz, 
 Chinampa, Tlatlauquitepec, ort, Puebla, 
 Chinampa, Zautla, ort, Puebla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar